Vladimír Veith, češki hokejist, * 30. avgust, 1954, Pardubice, Češkoslovaška, † marec 1997.

Veith je bil dolgoletni hokejist češkega kluba HC Pardubice. V štirinajstih sezonah v češkoslovaški ligi je odigral 533 tekem, na katerih je dosegel 182 golov. V sezoni 1987/1988 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana v jugoslovanski ligi, ko je na triintridesetih tekmah dosegel sedemnajst golov in štirinajst podaj. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1974, ko je na osmih tekmah dosegel po dva gola in podaji ter osvojil srebrno medaljo. Skupno je za reprezentanco zbral trideset nastopov in dosegel deset golov.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 41
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 39
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 43
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 41
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 42
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 40
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 37
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
| 33
| 17
| 14
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |324
| bgcolor="#7FFF00" |101
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |117
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski napadalci
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti HK Olimpija